L'argenton est un ancien alliage métallique à base de cuivre, nickel et d'étain de formule approchée . Ce matériau technique était relativement cher.

Communes 

 Argenton est une commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne
 Argenton-les-Vallées est une commune française, située dans le département des Deux-Sèvres
 Argenton-l'Église est une commune française, située dans le département des Deux-Sèvres
 Argenton-Notre-Dame est une commune française, située dans le département de la Mayenne
 Argenton-sur-Creuse est une commune française, située dans le département de l'Indre

Toponyme 
Belgique
 L'ancienne abbaye d'Argenton, se trouve à Lonzée, près de Gembloux.
France
 L'Argenton est une rivière française, affluent du Thouet et sous-affluent de la Loire.
 Argenton, un port de la commune de Landunvez.

Autres 
 Rond d'Argenton, danse qui tire son nom de la ville d'Argenton-sur-Creuse.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France